TSH est un sigle qui peut désigner :
tsh, un trigramme de l'alphabet latin ;
 TSH (Tableaux synoptiques de l'histoire), un éditeur français ;
 la thyréostimuline (en anglais Thyroid-stimulating hormone) hormone sécrétée par l'antéhypophyse, qui stimule la glande thyroïde dans sa fonction de sécrétion d'hormones thyroïdiennes ;
 Technicien supérieur hospitalier, grade de la fonction publique hospitalière ;
 The Scarborough Hospital.